Kmetia är ett släkte av svampar. Kmetia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kmetia